Карамола — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карамола — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Карамола — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Карамола — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Карамола — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.